Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1987-1988 è stato l'11º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola composto da 19 squadre e vide la vittoria finale del San Antonio.

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 

Il Tamaraceite subentra a competizione in corso iniziando a disputare le partite da fine marzo. Le partite furono:

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Voci correlate 
 Primera División 1987-1988 (Spagna)
 Segunda División 1987-1988 (Spagna)
 Segunda División B 1987-1988
 Coppa del Re 1987-1988

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1987
Calcio nel 1988